Coyle kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick A. Coyle
 C. Coyle

Robotskapade auktorsförkortningar